Return to Eden (computerspel) - computerspel uit 1984
 Return to Eden (televisieserie) - Australische televisieserie
 Return to Eden (roman) - Science fiction roman van Harry Harrison

 Return to Eden, Vol. 1: The Early Recordings - compilatiealbum van de Britse rockband All About Eve